Vineyard - congregação cristã

Localidades

Vineyard (Califórnia)
Vineyard (Utah)

Desambiguações de topônimos